Termenul „Mulde” se poate referi la:

 Râul Mulde este un afluent al Elbei, 
 în limba germană „mulde” poate să însemne:
 recipient; 
 element la contrucția șoselelor; 
 element din echipamentul pompierilor; 
 pantă de teren; 
 o formă de execuție barbară 
 o localitate din Prusia Orientală